Coty (firma)
 François Coty
 René Coty
 Samochód Roku